La lentille verte est une variété de lentille dont les graines sont vertes. 

Ce terme est utilisé dans deux appellations protégées françaises :
 la lentille verte du Berry, appellation protégée par IGP ;
 la lentille verte du Puy, appellation protégée par AOC et AOP.